

Astronomia 
1348 Michel – asteroide della fascia principale

Musica 
 Michel – album di Mudimbi del 2017
Michel – Canzone di Claudio Lolli, contenuta nell'album Aspettando Godot (1972)

Onomastica 
Michel – forma francese del nome proprio di persona italiano Michele

Persone
Míchel (José Miguel González Martín) – allenatore spagnolo
Michel – beatmaker svizzero-italiano
Míchel, soprannome di Miguel Alfonso Herrero – calciatore spagnolo
Míchel, soprannome di Miguel Marcos Madera – calciatore spagnolo

Ľuboš Micheľ – arbitro di calcio slovacco
Luis Ernesto Michel – calciatore messicano

Altro 
 Michel – nave corsara tedesca

Altri progetti